Tiefnig ist der Familienname von:

 Alfred Tiefnig (* 1962), österreichischer Politiker (SPÖ) und Kärntner Landtagsabgeordneter
 Ferdinand Tiefnig (* 1965), österreichischer Politiker (ÖVP) und Bundesrat